Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2017 года проходил c 1 по 15 октября в Таллине, Эстония под эгидой ФМЖД в виде кругового турнира среди 16 участниц. Одновременно проводился чемпионат мира среди мужчин. Призовой фонд турнира 20 000€.

Чемпионкой мира стала Зоя Голубева (Латвия). На втором месте Ольга Федорович (Белоруссия), на третьем россиянка Айгуль Идрисова.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе. Контроль времени 1 час 20 минут плюс минута за ход. Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если обе спортсменки сделали по 40 ходов. В противном случае обеим участницам присуждается 0 очков.

Итоговое место определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:

1. по наибольшему количеству побед;

2. по результату личных встреч;

3. по лучшему результату с участницами в порядке занятых мест (выше будет тот, кто сыграл лучше с соперником, занявшим более высокое место).

Если при дележе 1-3 места эти параметры одинаковы, то  проводится тай-брейк по системе Леманна-Георгиева (15 минут + 2 секунды за ход для неограниченного количества игр). Если на 1-3 место претендует больше трёх игроков, то проводится между ними проводится круговой турнир по системе Леманна-Георгиева (10 минут + 2 секунды).

Дележа мест с 4 по 12 при одинаковых этих параметрах не проводится.

Расписание

Спортсменки получившие право участвовать в чемпионате 

 Вместо Ольги Камышлеевой и Чжан Ю участвуют Хейке Верхёл и Зане Магоне.

Результаты 
 Итоговое положение

 Последний тур
 Ольга Федорович — Юлия Макаренкова 1—1
 Дарья Федорович — Триину Ялг 2—0
 Елена Чеснокова — Хейке Верхёл 1—1
 Ксения Нахова — Зане Магоне 2—0
 Айгуль Идрисова — Моломжамцын Одгэрэл 1—1
 Зоя Голубева — Наталия Садовска 1—1
 Мунхбаатарын Нямжаргал — Виталия Думеш 0—2
 Ольга Балтажи — Мерилий Ялг 1—1

Примечания

Ссылки 
 World Championship Women 2017
 List of players 
 Результаты чемпионата 
 Результаты на сайте KNDB 
 Страница турнира на Едином шашечном сайте
 Страница турнира на сайте Эстонской федерации шашек 

2017 год в шашках
Женщины 2017